Astronomija
 Julija (mjesec), uranov mjesec
 89 Julia, asteroid

 Filmovi
 Julia (1977), glume Jane Fonda, Jason Robards i Vanessa Redgrave.
 Julia (2008), glumi Tilda Swinton

 Stari Rim
 Julija starija, kći Augusta
U starom Rimu, Julia Caesaris je bio naziv za sve Julie iz roda Julii Caesares
 Julia Caesaris (kćer Julija Cezara), kćer Julija Cezara
 Julia Caesaris (supruga Gaja Marija), kćer Gaja Marija
 ...

 Strip
 Julia, strip u izdanju Sergio Bonelli Editore